Brasil Open 2009 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 250 z cyklu Brasil Open rozgrywany w dniach 9–15 lutego 2009 roku w Costa do Sauipe na kortach ziemnych o puli nagród 562 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Brazylii